Суперкубок Нідерландів з футболу 1996  — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 серпня 1996 року між чемпіоном Нідерландів Аяксом та володарем кубка Нідерландів ПСВ.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1996
Нідерланди
1996 у нідерландському спорті
Серпень 1996